Giancarlo Pallavicini – economista, manager, accademico, scrittore e giornalista italiano, consigliere del Governo Sovietico
 Giancarlo Pallavicini – luogotenente generale del Sovrano Militare Ordine di Malta